Die Verbandsliga Niederrhein 1959/60 war die 4. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der BV Osterfeld wurde Niederrheinmeister und gewann im Anschluss auch die Aufstiegsrunde zur 2. Division West, was den Aufstieg in die Zweitklassigkeit bedeutete. Des Weiteren durfte man als Westdeutscher Vertreter an der deutschen Amateurmeisterschaft 1960 teilnehmen und erreichte dort die Finalspiele. Die Amateure von Hannover 96 setzten sich aber mit 1:1 und 3:0 durch. 

Die Sportfreunde Katernberg, der SC Kleve 63 und TSV Eller 04 stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison der BV Altenessen 06, VfB Kleve und die Amateure von Fortuna Düsseldorf auf. Aus der II. Division kamen die Absteiger Union Krefeld und Rheydter SV hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1959/60 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1959/60
Fußball-Verbandsliga Niederrhein